Il singolare del torneo di tennis Bukhara Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore John van Lottum che ha battuto in finale Vasilīs Mazarakīs 7-65, 6-1.

Teste di serie 

 John van Lottum (Campione)
 Igor' Kunicyn (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (finale)
 Leonardo Azzaro (quarti di finale)

 Jaroslav Levinský (primo turno)
 Noam Behr (primo turno)
 Artem Derepasko (secondo turno)
 Yves Allegro (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2002